

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Round Mountain – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 Round Mountain – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Blanco

Zobacz też 
 Bitwa pod Round Mountain – bitwa podczas wojny secesyjnej (19 listopada 1861) na terenie stanu Oklahoma